Джон Ба́ртон Гри́мвуд (; 25 октября 1898 — 26 декабря 1977) — английский футболист, выступавший на позиции хавбека.

Начал профессиональную карьеру в  клубе «Саут Шилдс». В мае 1919 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». 11 октября 1919 года дебютировал за «красных» в манчестерском дерби, матч завершился вничью со счётом 3:3. Гримвуд был универсальным хавбеком и мог сыграть на любой позиции в средней линии. По итогам сезона 1924/25 помог своему клубу выйти в Первый дивизион Футбольной лиги. В следующем сезоне получил травму колена, после чего ему была сделана операция. В сезоне 1925/26 выступал в центре поля в связке с Фрэнком Барсоном. В июне 1927 года покинул «Манчестер Юнайтед». Всего он провёл за клуб 205 матчей и забил 8 голов.

После ухода из «Манчестер Юнайтед» выступал за «Олдершот Таун», «Блэкпул» и «Олтрингем». После завершения футбольной карьеры работал в молочной промышленности.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Саут Шилдс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олдершот Таун»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Олтрингем»